KS je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Kirgizijo.
 dvočrkovna kratica za krajevno skupnost.

Glej tudi 

Kratice